Joaquim Leite (político)
 Joaquim Leite (radialista)
 Joaquim Leite Ribeiro de Almeida

Desambiguação